Тепе () може да се отнася за:
 тепе – хълм (на турски ез.)
 тепе – археологически обект на хълм
 Тепе – село в Иран, област Маркази
 Тепе – село в Словения, област Средна Словения
 Тепе – село в Унгария, област Хайду-Бихар
 Аманда Тепе (р. 1977) – американска актриса